Indonesië
 Ngebel (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Ngebel (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java